Clare megye (Írország)
Clare megye (Michigan)